Dillenius ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ludwig Immanuel Dillenius (1791–1871), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Friedrich von Dillenius (1819–1884), deutscher Eisenbahndirektor
 Friedrich Wilhelm Jonathan Dillenius (1754–1815), evangelischer Pfarrer, Pädagoge und Übersetzer 
 Gustav Adolf Dillenius (1794–1840), württembergischer Oberamtmann
 Johann Jacob Dillen oder Dillenius (1687–1747), deutscher Botaniker
 Justus Friedrich Dillenius (1644–1720), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Dillen